Panathīnaïkos Athlītikos Omilos – società polisportiva e squadra di calcio greca con sede ad Atene
 Panathīnaïkos Athlītikos Omilos – squadra di pallacanestro maschile dell'omonima società polisportiva di Atene
 Panathīnaïkos Athlītikos Omilos – squadra di pallavolo femminile dell'omonima società polisportiva di Atene
 Panathīnaïkos Athlītikos Omilos – squadra di pallavolo maschile dell'omonima società polisportiva di Atene